Actio pauliana, een juridische bevoegdheid
Pauliana (geslacht), een geslacht van cicaden